Световната лига по волейбол 1995 г. е 6-о издание на годишния международен турнир за мъже по волейбол, в който участват 12 страни от 19 май до 9 юли 1995 г. Финалният рунд е в Рио де Жанейро, Бразилия.

Групи

Междуконтинентален кръг

Група А 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Финали

Полуфинална група 

|}

Бело Оризонти 

|}

Рио де Жанейро 

|}

Финали в Рио де Жанейро

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди

Финален кръг 
 Най-полезен играч
  Димитрий Фомин

 Най-много точки
  Димитрий Фомин

 Най-добър нападател
  Бернардо Гилсън

 Най-добър сървър
  Бернардо Гилсън

 Добър нападател
  Бернардо Гилсън

 Най-добър блокиращ
  Паскуел Гравина

Междуконтинентален кръг 
 Най-полезен играч
  Рафаел Паскуал

 Най-много точки
  Рафаел Паскуал

 Най-добър нападател
  Освалдо Хернандес

 Най-добър сървър
  Любомир Ганев

 Добър нападател
  Освалдо Хернандес

 Най-добър блокиращ
  Олег Шатунов

Външни препратки 
 1995 World League results 
 Sports123 

Световна лига по волейбол